Charles se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Graham J. Charles
 Nadege Charles